Tunica ist 
 ein Kleidungsstück, siehe Tunika

in der Biologie:
 die Körperhülle der Manteltiere (Tunicata)
 die Pflanzengattung der Felsennelken (Petrorhagia, früher Tunica)
 Tunica (Angiospermen), eine Zellschicht bei bedecktsamigen Pflanzen
 eine dünne Gewebeschicht in der menschlichen und tierischen Anatomie, zum Beispiel
 Tunica adventitia, eine äußere Bindegewebsschicht schlauchförmiger Organe (Blutgefäße, Speiseröhre u. a.)
 andere Schichten von Blutgefäßen, siehe Tunica intima und Tunica media
 Tunica muscularis, eine feine Gewebeschicht in Hohlorganen
 Tunica serosa, die glatte Auskleidung der Brusthöhle, der Bauchhöhle und des Herzbeutels
 die Hüllschichten des Augapfels (lat. Tunica externa bulbi, Tunica media bulbi, Tunica interna bulbi)

Sonstiges:
 Tunica (Volk), ein Indianerstamm in Louisiana 
 (1070) Tunica, ein Asteroid

Den Nachnamen Tunica tragen:
 Christian Tunica (1795–1868), deutscher Porträt- und Miniaturmaler, Kupferstecher und Lithograph, Hofmaler in Braunschweig sowie Daguerreotypist
 Hermann Tunica (1826–1907), deutscher Porträt- und Historienmaler sowie Zeichenlehrer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tunica (Louisiana)
 Tunica (Mississippi)
 Tunica County, Verwaltungseinheit in Mississippi

Siehe auch: